Игорь Терехов: Терехов, Игорь Александрович (род. 1967) — украинский государственный и политический деятель, мэр Харькова с 2020 года.
 Терехов, Игорь Иванович (род. 1970) — российский футболист, тренер.
 Терехов, Игорь Леонидович (род. 1954) — российский художник.